Jacques de Billy je lahko:
 Jacques de Billy (jezuit)
 Jacques de Billy (benediktinec)